Matsuda puede referirse a:

 el nombre japonés de Mazda;
 Matsuda, un pueblo en la prefectura japonesa de Kanagawa;
 Eizi Matuda, un botánico japonés-mexicano;
 Haruhio Matsuda, un gimnasta artístico japonés;
 Michiko Matsuda, una exfutbolista japonesa;
 Naoki Matsuda, un futbolista japonés;
 Osamu Matsuda, un luchador profesional japonés;
 Seiko Matsuda, una cantante de J-Pop;
 Takeshi Matsuda, un nadador japonés;
 Yūsaku Matsuda, un actor japonés.
 Hirofumi Matsuda, judoca japonés;
 Ryūhei Matsuda, un actor japonés.